Ангус — область в складі Шотландії
 Ангус, Анґус () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї

Див. також 
 Ангус Янг — соло-гітарист та автор пісень австралійського рок-гурту AC/DC.
 Енгус